La saison 1964-1965 de l'ASM Oran est la  du club en première division du championnat d'Algérie depuis l'indépendance de l'Algérie. Les matchs se déroulent dans le championnat d'Algérie et en Coupe d'Algérie.

Compétitions

Division Nationale

Championnat

Rencontres

Journées 1 à 15

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Coupe d'Algérie

Rencontres

Statistiques

Meilleurs buteurs

Notes et références

Notes 

Rapports de matchs en compétitions sportives

Notes générale de l'article

Références

Sources 
  RSSSF:Algeria season 1964-1965
Source : Rétrospective du football Oranien du journal La voix de l'Oranie de N.Benfreha, du  du samedi  au  du dimanche  - 14 épisodes de la  au  partie (archives personnel de M'hammed Z.)

NB : 239 résultats sur les 240 matches de la national journée par journée et date à l’exception du match (USM Alger/CR Belcourt (2-2)! de la journée, en plus des buteurs recensés. ()

Liens externes 

Oran ASM
1964-1965
1964 en Algérie
1965 en Algérie